Beavercreek ist:

 Beavercreek (Ohio), City in Ohio
 Beavercreek Township, Greene County, Ohio
 Beavercreek (Oregon), Weiler in Oregon

Siehe auch: Beaver Creek